Lupac est un toponyme qui peut désigner :
Lupac, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Vitez, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
l'île de Lupac, en Croatie ;
Lupac, une commune roumaine du județ de Caraș-Severin.

Homonymie de toponyme